Шелти:

 Шелти — порода собак.
 Шелти — одна из старейших пород морских свинок.